Чемпіонат Австрії 1977—1978 () — 67-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Дванадцятий титул чемпіона Австрії здобула Аустрія.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1978
Австрія
Австрія
1977 в австрійському спорті
1978 в австрійському спорті